Фёдор Бакунин:
 Бакунин, Фёдор — русский изобретатель-металлург XVIII века, усовершенствовавший способ плавки серебряных руд.
 Бакунин, Фёдор Алексеевич (1898—1984) — советский военачальник, командир 61-го стрелкового корпуса, героически оборонявшего Могилёв в июле 1941 года, генерал-майор.
 Примечания